

Patronyme 

 René Jutras (1913-1995), député fédéral canadien de 1940 à 1957 ;
 René Jutras (1922-1988), chef intérimaire en 1966 du Ralliement national, un ancien parti politique québécois.